Ви́ктор Фила́тов:
 Филатов, Виктор Андреевич (1917—1998) — советский государственный и политический деятель, председатель Новосибирского областного исполнительного комитета.
 Филатов, Виктор Васильевич (1918—2009) — советский и российский художник-реставратор.
 Филатов, Виктор Иванович (род. 1935) — российский общественный и политический деятель, генерал-майор, журналист, военный историк, публицист.